Piwernetz ist der Familienname folgender Personen:

 Heidrun Piwernetz (* 1962), deutsche Juristin
 Nils Piwernetz (* 2000), deutscher Fußballspieler